Фоден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фоден, Фил (род. 2000) — английский футболист, центральный полузащитник.
 Фоден, Чарльз — британский полицейский и перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.